Say My Name (Destiny's Child), een single van Destiny's Child uit 2000
Spectrum (Say My Name), een single van Florence + The Machine uit 2012
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin), een single uit 2018
Say My Name (Porter Robinson), een single van Porter Robinson
Say My Name, een televisieaflevering van Breaking Bad (alternatieve titel: Everybody Wins)
Say My Name (2018), Britse film uit 2018